Кадыркулов — фамилия.

Известные носители:

 Кадыркулов, Асхат Джетпишбекович (род. 1974) — советский и казахстанский футболист, тренер.
 Кадыркулов, Идирис (1917—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Кадыркулов, Нурзат Бообекович (род. 1980) — киргизский футболист и тренер.